Финал Кубка европейских чемпионов 1982 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1981/82, 27-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 26 мая 1982 года, на стадионе «Де Куип» в Роттердаме. В матче встретились английская «Астон Вилла» и западногерманская «Бавария».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1981/1982

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1982
Кубок европейских чемпионов
Май 1982 года
Лига чемпионов 1982
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
События 26 мая
Спорт в Нидерландах в 1982 году
Спорт в Великобритании в 1982 году
Спорт в Германии в 1982 году